Tasmania steht für:

 Tasmanien, als englischer Name der australischen Insel und des gleichnamigen Bundesstaates

 Tasmania Berlin (1900–1973), Sportverein aus Berlin-Neukölln, existent von 1900 bis 1973
 Tasmania Berlin (1973) (zeitweise: SV Tasmania Neukölln und SV Tasmania Gropiusstadt), 1973 gegründet
 Tasmania (Schiff), ein britisches Passagierschiff
 Tasmania (Gattung), eine Gattung von Stummelfüßern

Siehe auch:
 Tasmanian Aboriginal Centre, eine Organisation zur Vertretung der Interessen der Aborigines Tasmaniens
 Tasmanian Greens, eine politische Partei Tasmaniens
 Taz-Mania, eine Zeichentrickserie
 Das Traumschiff: Tasmanien, Fernsehfilm aus der Reihe Das Traumschiff